Onomàstica:
 Agenor (fill de Posidó).
 Agènor (fill d'Antènor).
 Agènor (fill de Pleuró).
 (1873) Agenor, asteroide.